Die kenianische Fußballnationalmannschaft ist die Fußballnationalmannschaft von Kenia und wird vom dortigen Fußballverband, der Kenya Football Federation, kontrolliert.

Kenia konnte sich bereits sechsmal, zuletzt 2019, für den Afrika-Cup qualifizieren, schied aber immer in der ersten Runde aus. An einer Weltmeisterschaft nahm das Land bisher noch nie teil.

Die Nationalspieler, die in Europa tätig sind, spielen meist in den Ligen Schwedens und Belgiens.

Der Spitzname der Mannschaft, „The Harambee Stars“, leitet sich von dem Swahili-Wort „Harambee“ ab, welches ungefähr „Lasst uns alle zusammen an einem Strick ziehen“ bedeutet.

Turniere

Fußball-Weltmeisterschaft

Fußball-Afrikameisterschaft

Afrikanische Nationenmeisterschaft 
 2009–2016: nicht qualifiziert
 2018: nicht teilgenommen (ursprünglich als Gastgeber automatisch qualifiziert, aber wegen zu geringer Fortschritte das Turnier entzogen)
 2021: nicht qualifiziert (nach zwei torlosen Spielen gegen Tansania im Elfmeterschießen gescheitert)
 2023: nicht teilgenommen

Ost-/Mittelafrikameisterschaft

Südafrikameisterschaft

Rekordspieler 

Stand: 15. November 2021
Fett markierte Spieler sind noch aktiv.

Rekordtorschützen 
Stand: 15. November 2021
Fett markierte Spieler sind noch aktiv.

Trainer

Spiele gegen deutschsprachige Nationalmannschaften 

Gegen Deutschland, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein gab es bisher keine Begegnungen.

Weblinks 
 Infos rund um Fußball in Kenia (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballnationalmannschaft (CAF)
 
Fussball